Arondismentul Roanne (în ) este un arondisment din departamentul Loire, regiunea Rhône-Alpes, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Belmont-de-la-Loire
 Cantonul Charlieu
 Cantonul Néronde
 Cantonul La Pacaudière
 Cantonul Perreux
 Cantonul Roanne-Nord
 Cantonul Roanne-Sud
 Cantonul Saint-Germain-Laval
 Cantonul Saint-Haon-le-Châtel
 Cantonul Saint-Just-en-Chevalet
 Cantonul Saint-Symphorien-de-Lay

Comune 

Roanne